Reuel Music é uma gravadora gospel brasileira, da cantora Cassiane e do produtor Jairinho Manhães, fundada em 1997 na Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

Editoras do Rio de Janeiro (estado)
Editoras evangélicas
Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 1998